New Durham ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 New Durham (New Hampshire)
 New Durham (Middlesex County, New Jersey)
 New Durham (Hudson County, New Jersey)
 New Durham Corner (New Hampshire)
 New Durham (North Bergen), Gebiet in North Bergen, New Jersey
 New Durham Township, Indiana

im Vereinigten Königreich:
 New Durham (Durham)